Andreas Vasilogiannis (21 de fevereiro de 1991) é um futebolista profissional grego, meia, milita no Ethnikos Piraeus.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC